Plusieurs anciennes demeures où a vécu l'artiste Vincent van Gogh sont conservées comme des musées :
 La Van Gogh Huis à Nieuw-Amsterdam, aux Pays-Bas ;
 La maison de Vincent van Gogh à Wasmes, en Belgique ;
 La maison Van Gogh à Cuesmes, près de Mons, en Belgique.